Текели

Фамилия 
 Текели — сербский дворянский род венгерского происхождения.
 Текели, Пётр Абрамович (1720—1793) — военный деятель.
 Текели, Севим (род. 1924) — турецкий историк науки.

Топоним 
 Текели — город в Казахстане.

См. также 
 Тёкёли
 Группа Тёкёли